Siekierezada – film z 1985 roku w reżyserii Witolda Leszczyńskiego
 Siekierezada – powieść Edwarda Stachury 
 Siekierezada – skała wspinaczkowa w grupie Zegarowych Skał na Wyżynie Częstochowskiej